Az 1980-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az ausztrál Evonne Cawley nyerte az amerikai Chris Evert-Lloyd előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Tracy Austin (Elődöntős)
  Chris Evert-Lloyd (Döntős)
  Evonne Cawley (Bajnok)
  Billie Jean King (Negyeddöntős)
  Wendy Turnbull (Negyeddöntős)
  Virginia Wade (Negyedik kör)
  Dianne Fromholtz (Negyedik kör)

  Hana Mandlíková (Negyedik kör)
  Kathy Jordan (Negyedik kör)
  Greer Stevens (Negyeddöntős)
  Virginia Ruzici (Második kör)
  Sue Barker (Második kör)
  Andrea Jaeger (Negyeddöntős)
  Regina Marsikova (Második kör)
  Sylvia Hanika (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon 

1980 a teniszben